Шлирбах — топоним и фамилия

Топонимы  
 Шлирбах — коммуна в Австрии.
 Шлирбах — коммуна в Германии.
 Шлирбах — коммуна в Швейцарии.

Персоналии 
 Шлирбах, Гельмут (1913—2005) – немецкий юрист, штурмбаннфюрер СС, начальник гестапо в Страсбурге.